Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1983-1984 - België
 Eerste klasse 1983-84 (basketbal België)
 Eerste klasse 1983-84 (voetbal België)
 Eerste klasse 1983-84 vrouwen (voetbal Frankrijk)